Schlöffel ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Schlöffel (* 1971), deutscher Rekordtaucher
 Friedrich Wilhelm Schlöffel (1800–1870), deutscher Fabrikant und demokratischer Politiker im Vormärz und der Revolution von 1848/49
 Gustav Adolph Schlöffel (1828–1849), junger Revolutionär während der Märzrevolution von 1848/1849